Detlev Lauscher (Übach-Palenberg, 30 de setembro de 1952 – Basileia, 15 de janeiro de 2010) foi um futebolista alemão que atuou como atacante durante os anos 70 e 80.

Futebolistas da Alemanha
Mortos em 2010